

Lugares 
Buckingham
Buckingham (Flórida)
Buckingham (Illinois)

Outros 
Palácio de Buckingham, residência oficial dos monarcas britânicos desde o reino da Rainha Vitória;
Teorema π de Vaschy-Buckingham, teorema matemático;

Desambiguação
Desambiguações de topônimos